Лос Чилиљос има више значења:

 Лос Чилиљос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Чилиљос, Буенависта (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику